Lowell är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet

 Abbott Lawrence Lowell (1856–1943), amerikansk statsvetenskapsman
 Amy Lowell (1874–1925Z), amerikansk författare
 Carey Lowell (född 1961), amerikansk skådespelare
 Chris Lowell (född 1984), amerikansk skådespelare
 James Russell Lowell (1819–1891), amerikansk poet, kritiker, redaktör och diplomat
 Mike Lowell (född 1974), puertoricansk basebollspelare
 Percival Lowell (1855–1916), amerikansk amatörastronom
 Robert Lowell  (1917–1977), amerikansk poet

Engelska efternamn